Estación del Arte é uma estação da Linha 1 do Metro de Madrid.

Atocha
Estações ferroviárias inauguradas em 1921